Marcus Pettersson, född 8 maj 1996 i Skellefteå, är en svensk ishockeyback som spelar för Pittsburgh Penguins i NHL.

Han har tidigare spelat på NHL-nivå för Anaheim Ducks och på lägre nivåer för San Diego Gulls i AHL, Skellefteå AIK i SHL och Vita Hästen i Hockeyallsvenskan.

Klubblagskarriär

NHL

Anaheim Ducks 
Pettersson valdes av Anaheim Ducks i andra omgången som 38:e spelare totalt i NHL Entry Draft 2014.

Pittsburgh Penguins 
Han tradades till Pittsburgh Penguins den 3 december 2018 i utbyte mot Daniel Sprong.

Statistik

Källor

Externa länkar 
Marcus Petterssons spelarprofil på Elite Prospects

män
Födda 1996
Levande personer
Svenska ishockeyspelare
Spelare i Anaheim Ducks
Spelare i San Diego Gulls (2015–)
Spelare i HC Vita Hästen
Spelare i Skellefteå AIK
Spelare valda i NHL Entry Draft 2014
Idrottare från Skellefteå
Spelare i Pittsburgh Penguins
Spelare valda av Anaheim Ducks i NHL Entry Draft